Het Campeonato Cearense Série B is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1940 en werd daarna slechts sporadisch gespeeld. Sinds 1998 wordt de competitie jaarlijks gespeeld.

Overzicht kampioenen
 1940 -  Social
 1941-1942 - Niet gespeeld 
 1943 -  Luso
 1944 -  José de Alencar
 1945-1950 - Niet gespeeld
 1951 -  Usina Ceará
 1952-1965 - Niet gespeeld
 1966 -  Guarany de Sobral
 1967 -  Quixadá
 1968 -  Tiradentes
 1969 -  Olavo Bilac
 1970-1993 - Niet gespeeld
 1994 -  Esporte Limoeiro
 1995-1997 - Niet gespeeld
 1998 -  Uniclinic
 1999 -  Guarany de Sobral
 2000 -  Itapajé
 2001 -  AD Limoeiro
 2002 -  Itapipoca 
 2003 -  Icasa
 2004 -  Guarani de Juazeiro
 2005 -  Guarany de Sobral
 2006 -  Guarani de Juazeiro
 2007 -  Horizonte
 2008 -  Guarany de Sobral
 2009 -  AD Limoeiro
 2010 -  Icasa
 2011 -  Trairiense
 2012 -  Maracanã
 2013 -  Itapipoca 
 2014 -  São Benedito
 2015 -  Tiradentes
 2016 -  Alto Santo
 2017 -  Iguatu
 2018 -  Barbalha
 2019 -  Caucaia
 2020 -  Icasa
 2021 -  Maracanã
 2022 -  Guarani de Juazeiro

Eeuwige ranglijst

Clubs die vetgedrukt staan spelen in 2022 in de Série B.

Campeonato Cearense